Цай:

 Цай — китайская фамилия (клан)
 Цай — китайское государство эпохи династии Чжоу (1122—256 до н. э.)

Персоналии 
 Цай, Алексей Николаевич (1917—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Цай, Вадим Юрьевич (род. 1988) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Цай, Джолин (настоящее имя Цай ИЛин; род. 1980) — тайваньско-китайская певица, танцовщица, актриса, дизайнер и композитор.
 Цай Вэньи (род. 1956) — тайваньский тяжелоатлет и тренер.
 Цай Вэньцзи — поэт и композитор из династии Хань.
 Цай Гоцян (род. 1957) — современный китайский художник.
 Цай Ден Хак (1913—1984) — советский организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Цай Ен (1906—1981) — советский режиссёр, драматург.
 Цай Инвэнь (род. 1956) — тайваньский политик.
 Цай, Лорен (род. 1998) — американская иллюстратор, модель и актриса.
 Цай Лунь (50—121) — китайский сановник династии Хань, которому приписывается изобретение бумаги.
  (род. 1964) — американский ресторатор.
 Цай Минлян (род. 1957) — кинорежиссёр, видный представитель тайваньского кинематографа.
 Цай Цзэлинь (род. 1991) — китайский легкоатлет, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км.
 Цай Э — китайский революционер (1882—1916)
 Цай Юаньпэй (1868—1940) — китайский государственный деятель, учёный, переводчик и педагог.
 Цай Юнь (род. 1980) — китайский бадминтонист.
 Цай Ялинь (род. 1977) — китайский стрелок, олимпийский чемпион.